Friesenhausen ist der Name folgender Ortsteile:
 Friesenhausen (Aidhausen), in der Gemeinde Aidhausen, im Landkreis Haßberge in Bayern
 Friesenhausen (Dipperz), in der Gemeinde Dipperz, im Landkreis Fulda in Hessen

Friesenhausen bezeichnet darüber hinaus:
 Friesenhausen (Adelsgeschlecht), erloschenes westfälisches Adelsgeschlecht

Friesenhausen ist der Familienname folgender Personen:
 David Friesenhausen (1750–1828), deutsch-ungarischer Mathematiker
 Friedrich Fischer-Friesenhausen (1886–1960), deutscher Schriftsteller
 Maria Friesenhausen (1932–2020), deutsche Sopranistin und Gesangslehrerin

Siehe auch:
 Schloss Friesenhausen